Dolní Hraničná ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Dolní Hraničná, Ortsteil von Pomezí nad Ohří, siehe Hraničná (Pomezí nad Ohří)
 Dolní Hraničná, Wüstung in der Gemeinde Přední Výtoň